M85 peut désigner :

Domaine militaire et armes 
 M85, une mitrailleuse américaine ;
 Zastava M85/M90, un fusil d'assaut serbe.

Sciences 
Astronomie
 M85, une galaxie lenticulaire de la constellation de la Chevelure de Bérénice.

Médecine
 Autres anomalies de la densité et de la structure osseuses, d'après la Classification internationale des maladies.

Transports 
Autoroute
 Autoroute hongroise M85 reliant Győr à Csorna.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres